O Etincelles Football Club é um clube de futebol com sede em Gisenyi, Ruanda.

História 
A equipe compete no Campeonato Ruandês de Futebol.

Ligações externas 
 Perfil em ogol.com.br

Clubes de futebol de Ruanda